Рециди́в або Relapse може значити:
 Рецидив — повторне проявлення чого-небудь (зазвичай негативного).
 Рецидив (медицина) — повторення хвороби після уявного повного одужання.
 Рецидив (право) в кримінальному праві — неодноразове скоєння умисного злочину.
 «Relapse» — альбом Степана Гіги